Vicariato puede referirse a:
Vicaría
Tiempo que dura el oficio de vicario